Rabillo de gato puede referirse a:
 El nombre común de la planta Reseda alba.
 El nombre común de la planta Reseda undata.